Die Saison 2000/01 der österreichischen Eishockey-Oberliga mit insgesamt sieben Mannschaften ausgetragen. Dabei fungierte sie auch einmalig als zweit- statt dritthöchste Spielklasse. Dies war durch die Erweiterung der Bundesliga notwendig geworden, deren neu hinzugekommene Mannschaften größtenteils aus ehemaligen Zweitligateams bestanden. Damit wurde die Austragung der eigentlichen zweiten Spielklasse, der Nationalliga ausgesetzt, und die Oberliga bildete in dieser Saison die zweite Leistungsstufe.

Teilnehmerfeld 
Fünf der sieben Teilnehmer rekrutierten sich aus den letztjährigen Oberliga-Teilnehmern. Während der HC Innsbruck in die Bundesliga übergewechselt war, kamen mit dem EC Montafon und dem Bundesliga-Absteiger VEU Feldkirch zwei neue Mannschaften hinzu. Der EC Salzburg hatte mit Red Bull einen neuen Hauptsponsor erhalten und trug nun dessen Namen.

Nicht mehr mit dabei war mit dem EHC Fischerbräu (Titelverteidiger), dem UEC Mödling, dem EHC Donaustadt, dem ECU Amstetten und dem UEHV Gmunden die gesamte ehemalige Gruppe Ost. Damit ergab sich folgendes Teilnehmerfeld:

 VEU Feldkirch (Absteiger aus der Bundesliga)
 EC Red Bull Salzburg
 1. EC Wattens Pinguins
 EC Kitzbühel
 SV Ehrwald
 EHC Bregenzerwald
 EC Montafon (Neueinsteiger)

Tabelle nach dem Grunddurchgang

Playoffs

Playoff-Baum

Halbfinale 
 VEU Feldkirch (1) – EC Kitzbühel (4): 2:0 (Einzelergebnisse unbekannt)
 EC Red Bulls Salzburg (2) – 1. EC Wattens Pinguins (3): 2:1 (Einzelergebnisse unbekannt)

Finale 
 VEU Feldkirch (1) – EC Red Bulls Salzburg (2): 0:2 (Einzelergebnisse unbekannt)

Meisterschaftsendstand 
 EC Red Bull Salzburg
 VEU Feldkirch
 1. EC Wattens Pinguins
 EC Kitzbühel
 SV Ehrwald
 EHC Bregenzerwald
 EC Montafon

Kader des Oberliga-Meisters 

Oberliga 2000/01
Osterreichische Oberliga 2001